A 2016-os túraautó-Európa-kupa a bajnokság tizenkettedik kiírása volt. A Super 2000-es kategóriában a bajnok Kris Richard lett a  Rikli Motorsport színeiben egy Honda Civic-kel, míg a Super 1600-asok között a legjobb Niklas Mackschin lett. A szezon április 3.-án vette kezdetét a Circuit Paul Ricardon és október 2.-án ért véget Imolában.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár és eredmények
Az első négy forduló Túraautó-világbajnokság betétfutama volt, az utolsó két fordulóban pedig a francia GT Tour széria előfutama volt.

A bajnokság végeredménye 
A pontrendszer az alábbiak szerint nézett ki:

Időmérős pontok: Az első három helyezett kapott pontot 3-2-1 arányban.

† — A versenyző nem fejezte be a futamot, de teljesítette a versenytáv 75%-át így értékelve lett
‡ — Dupla pontokat osztottak.

Források

Turaauto